Джек Смит () — имя и фамилия следующий персоналий:
 Смит, Джек (1882—19??) — английский футболист, нападающий «Вулверхэмптон Уондерерс».
 Смит, Джек (1895—1946) — шотландский футболист, нападающий «Болтон Уондерерс» и «Бери».
 Смит, Джек (1898—1977) — английский футболист, нападающий «Портсмута» и национальной сборной Англии.
 Смит, Джек (1910—1986) — английский футболист, вратарь «Шеффилд Юнайтед».
 Смит, Джек (1911—1975) — валлийский футболист и главный тренер клубов «Вест Бромвич Альбион» и «Рединг».
 Смит, Джек (1915—1975) — английский футболист, нападающий «Хаддерсфилд Таун», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед».
 Смит, Джек (1932—1989) — американский независимый кинорежиссёр.
 Смит, Джек (1936—2008) — английский футболист, нападающий «Хартлпул Юнайтед», «Суиндон Таун» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
 Смит, Джек (род. 1983) — английский футболист, защитник.
 Смит, Джек (род. 1994) — шотландский футболист, нападающий.
 Смит, Джек Мартин (1911—1993) — голливудский арт-директор. Выдуманные персонажи 
 Джек Смит — герой американского мультсериала «Американский папаша!»